Bertie Ahern, premier ministre de l'Irlande ;
 Brian Ahern, acteur britannique ;
 Cecelia Ahern, écrivain irlandaise, fille de Bertie Ahern ;
 Dermot Ahern, ministre des affaires étrangères de l'Irlande ;
 Gene Ahern, auteur américain de bande dessinée ;
  (1949-1996), golfeuse professionnelle américaine ;
 Lloyd Ahern, directeur de la photographie américain ;
 Margaret Ahern, dessinatrice et scénariste américaine de bande dessinée ;
 Mike Ahern, ancien homme politique australien ;
 Nuala Ahern, député européen pour l'Irlande ;
 Peggy Ahern, actrice américaine de films muets.